Михаи́л Людого́вский:
 Людоговский, Михаил Львович (1815—1897) — действительный статский советник, чиновник по особым поручениям императорской канцелярии по делам Царства Польского; старший сын [[Людоговский, Лев Фёдорович|Л. Ф. Людоговского]].
 Людоговский, Михаил Михайлович (1864—1935) — помещик села Глазово Можайского уезда, член Московской городской земской управы, сын М. Л. Людоговского.